Ogawa se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joshua R. Ogawa
 T. Ogawa